Poniższa lista przedstawia 10 państw o największym wydobyciu/produkcji srebra w 2000 r. i 2018 r. opracowaną przez British Geological Survey.

Przypisy 

Listy krajów według wielkości produkcji
Srebro